Оскар Фридрих Вилхелм Олаф Густаф Адолф (, титуларно Густаф VI Адолф Шведски () је био краљ Шведске, од 29. октобра 1950. до своје смрти.

Биографија 
Рођен је 11. новембра 1882, у Стокхолму, као најстарији син шведског краља Густафа V и Викторије од Бадена. Одмах по рођењу је добио титулу војводе од Сканије. 1905, се оженио с енглеском принцезом Маргаретом од Конота, с којом је имао петоро деце. 1920, је принцеза Маргарета умрла па се Густаф по други пут оженио с принцезом Лујзом од Батенберга, која је родила њихово једино мртворођено дете.

Ступио је на престо као шездесетседмогодишњак 1950, након смрти свог оца Густава. Његова владавина је била обележена мењањем Устава и модернизовањем Шведске. Краља су занимале археологија и ботаника а у Риму је основао шведски институт. Учествовао је и у археолошким експедицијама у Кини, Грчкој и Италији.

Краљ Густаф VI је преминуо од упале плућа, 15. септембра 1973, у Хелсинборгу. Наследио га је унук Карл XVI Густаф.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Деца

Други брак

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1882.
Умрли 1973.
Шведски краљеви
Династија Бернадот